DSB E steht für folgende Dampflokomotiven der Danske Statsbaner:

 DSB E, teilweise von Schweden gekaufte SJ F (II) und spätere Nachbeschaffungen, siehe SJ F (II) #DSB E
 DSB E (I), ehemals JFJ E der Jysk-Fyenske Jernbaner
 DSB ES (1863), ehemals SJS E der Bahngesellschaft Det Sjællandske Jernbaneselskab

und für
 DSB ES, elektrische Triebzüge der Danske Statsbaner